Crestet (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Crestet (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy